Esta é uma lista de vulcões ativo, dormante, e extinto da Guatemala.

Vulcões

Ver também
 Arco vulcânico da América Central

108/5000
 Lista de vulcões de El Salvador
 Lista de vulcões de Honduras
 Lista de vulcões do México

Notas

Referências 

Guatemala
Lista
Vulcoes